Боргиена (, от  «прожорливая гиена») — вымерший род метатериев (в состав которых входят современные сумчатые), обитавший в Южной Америке около 20—15 млн лет назад.

Боргиены были крупными, напоминавшими по виду медведей сумчатыми хищниками длиной тела до 1,5 м и средней массой около 100 кг. Типичные представители семейства Borhyaenidae, они имели плоские стопы и массивное строение тела. По-видимому, боргиены охотились из засады, поскольку их короткие лапы не позволяли бегать быстро.

Примечания 

Спарассодонты
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие миоцена
Ископаемая фауна Южной Америки